L'édition féminine 2020 du tournoi de tennis d'Adélaïde se déroule du 13 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Ashleigh Barty remporte le tournoi en simple, Nicole Melichar et Xu Yifan celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Britannique Johanna Konta, de la Croate Petra Martić, de l'Américaine Alison Riske, de la Tchèque Petra Kvitová et de la Néerlandaise Kiki Bertens. Elles sont respectivement remplacées par Anastasia Pavlyuchenkova, Hsieh Su-wei, Tatjana Maria, Tímea Babos et Vitalia Diatchenko.

Lauréates 
En simple, l'Australienne Ashleigh Barty (tête de série ) remporte son huitième titre en disposant de l'Ukrainienne Dayana Yastremska. Il s'agit de son  en Premier.

En double, Nicole Melichar et Xu Yifan (têtes de série ) remportent leur premier titre en collaboration en s'imposant face à Gabriela Dabrowski et Darija Jurak (têtes de série ). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde (ATP 2020)
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
Adélaïde
Tennis en Australie en 2020
Tennis en janvier 2020